Râşca, Botoșani megyében
 Roska, Kolozs megyében
 Râşca, Neamț megyében
 Râşca, Suceava megyében